Grote zwartwitmot
 Kleine zwartwitmot